Bratt (släkt) kan syfta på:

 Bratt (ätt) – en svensk ätt som enligt traditionen är av norskt adligt ursprung
 Bratt af Höglunda – en tidigare svensk adelsätt med samma ursprung som flera andra släkter och ätter med namnet Bratt i Värmland
 Bratt från Bratteberg – en svensk släkt som stammar från gården Bratteberg i Södra Råda socken
 Bratt (från Brattfors) – en svensk släkt från Värmland
 Bratt (från Mariestad) – en svensk släkt från Mariestad
 Bratt (från Uddevalla) – en svensk släkt som härstammar från en handlande i Uddevalla

Se även 
 Bratt – personer med efternamnet